Protère est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Protère est un prénom masculin désuet, fêté le 28 février.

Protère peut être aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Protère ou Protérius († 457), archevêque d'Alexandrie.

Références